Laodika IV. je bila grška princesa in v drugi polovici 3. stoletja pr. n.  št. in v prvi polovici 2. stoletja pr. n.  št. glavna svečenica in kraljica Selevkidskega cesarstva, * ni znano, † ni znano.

Za glavno svečenico državnega kulta, posvečenega njeni materi Laodiki III., jo je leta 193 pr. n. št. imenoval Antioh III. Veliki. Kasneje je bila poročena s tremi vladarji Selevkidskega cesarstva, ki so bili njeni bratje.

Življenje

Družina in mladost
Laodika je bila grško-makedonskega in perzijskega porekla, hčerka selevkidskega monarha Antioha III. Velikega in Laodike III. Njena stara starša po očetovi strani sta bila selevkidski vladar Selevk II. Kalinik in Laodika II., po materini pa kralj Mitridat II. Pontski in njegova žena Laodika. 

Laodikina starša sta bila prva bratranca, ker sta bila stara starša po očetovi strani brat in sestra. Rojena in odraščala je v Selevkidskem cesarstvu. V Delosu je njej posvečen častit napis.

 Predniki

Prvo vladanje kot kraljeva žena
Leta 196 pr. n. št. je njen oče za svojega naslednika imenoval njenega najstarejšega brata,  kronskega princa Antioha. Njena poroka z Antiohom je bila prva poroka med sorojenci v Selevkidski dinastiji. V njunem zakonu je bila rojena hčerka Nisa. Antioh je leta 193 pr. n. št. Laodiko imenoval za glavno svečenico državnega kulta Medije, posvečenega Laodikini materi Laodiki III. Antioh je še isto leto umrl.

Druga poroka
Antioh III.  jo je po njegovi smrti poročil z njenim drugim  najstarejšim bratom Selevkom IV. Filopatorjem. V tem zakonu so bili rojeni trije otroci: sinova Antioh in Demetrij I. Soter in hčerka Laodika V. Leta 187 pr. n. št. je Antioh III. Veliki umrl. Nasledil ga je sin Selevk  IV., ki je postal selevkidski kralj, Laodika IV. pa selevkidska kraljica. Skupaj sta vladala od leta 187 do 175 pr. n. št., ko je Selevk umrl. O tem, kako je Laodika vladala in kako so nanjo gledali njeni sodobniki, ni nobenega zapisa. Leta 175 pr. n. št. je za kratek čas zavladal njen prvi sin Antioh. Ohranjenih je nekaj kovancev iz leta 175 pr. n. št., na katerih je upodobljena skupaj s sinom Antiohom. Kovanci so prvi selevkidski kovanci, na katerih sta upodobljena kralj in kraljica.

Tretja poroka
Po smrti Selevka IV. se je Laodika poročila s svojim najmlajšim bratom Antiohom IV. Epifanom, ki je nasledil pokojnega brata. Antioh IV. je bil sovladar svojega nečaka Antioha, katerega je posinovil in ga leta 170 pr. n. št. umoril. Z Laodiko je imel dva otroka: sina Antioha V. Eupatorja in hčerko Laodiko VI.  Med sovladanjem njenega najmlajšega brata in njenega prvorojenca Antioha V., je bil njen drugi sin Demetrij I. Soter poslan v Rim za političnega talca. Ko je Antioh IV. umrl, ga je nasledil sin  Antioh V.

Sklici

Rojeni v 3. stoletju pr. n. št.
Umrli v 2. stoletju pr. n. št.
Vladarji v 3. stoletju pr. n. št.
Vladarji v 2. stoletju pr. n. št.
Selevkidi